Björklund är ett svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna:
 Björklund 11 137
 Biörklund 43
 Bjørklund 3

Tillsammans med 4 personer med annan stavning blir detta 11 187 personer, vilket ger namnet plats nummer 68 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Björklund eller varianter av detta namn

A 
 Alf Björklund (född 1939), finländsk geolog
 Alrik Björklund (1888–1976), ingenjör
 Alfhild Björklund (1894–1977), reklam- och kostymtecknare, konstnär
 Anders Björklund (född 1945), histolog
 Anders Björklund (nationalekonom) (född 1950), professor
 Annika Björklund (1898–1962), kompositör och författare
 August Björklund (1823–1877), godsägare och politiker

B
 Bertil Björklund (1921–2012), svensk läkare
 Börje Björklund (1927–2019), präst, hembygdshistoriker, författare

C
 C.J. Björklund (1884–1971), författare, journalist, kakelugnsmakare
 Christer Björklund (född 1963), trumslagare
 Christina Björklund (född 1964), företagsledare
 Claes Björklund (född 1971), musikproducent, multiinstrumentalist och låtskrivare
 Curt Björklund (1895–1958), arkitekt

E
 Elis Biörklund (1889–1965), sjömilitär
 Elisabet Björklund (1889–1946), författare, översättare och sångtextförfattare
 Elisabet Salander Björklund (född 1958), företagsledare inom skogsindustrin
 Eric Björklund (född 1944), journalist och författare
 Esten Biörklund (1885–1962), läkare
 Eugen Björklund (1862–1943), ämbetsman
 Eva Björklund (född 1942), politiker, journalist och arkitekt

G
 Georg Björklund (1924–2015), sångare och jazzmusiker
 Gottfrid Björklund (1876–1955), fackföreningsman och politiker
 Gustaf Björklund (1846–1903), författare
 Gustafva Björklund (1794–1862), finlandssvensk restauratris och kokboksförfattare

H
 Hans Björklund (född 1950), ingenjör och uppfinnare
 Harry Björklund (1903–1946), skådespelare
 Harry Björklund (friidrottare) (aktiv 1963)
 Heléne Björklund (född 1972), politiker, socialdemokrat
 Henning Biörklund (1849–1937), svensk ämbetsman
 Henrik Björklund (född 1990), ishockeyspelare
 Hilding Björklund (1897–1981), civilingenjör

I
 Ilkka-Christian Björklund (född 1947), finländsk politiker och ämbetsman
 Ingeborg Björklund (1897–1974), författare
 Ingegerd Björklund (född 1949), operasångerska och författare
 Irina Björklund (född 1973), finländsk sångerska och skådespelare
 Isaac Björklund (1686–1740), finländsk universitetslärare
 Ivan Björklund (1880–1936), svensk jurist

J
 Jan Björklund (född 1962), politiker, utbildningsminister
 Jenny Björklund (född 1974), litteratur- och genusvetare
 Joachim Björklund (född 1971), fotbollsspelare
 Johan Abraham Björklund (1844–1931), tidningsman
 Johan Gustaf Björklund (1846–1903), författare
 Johannes Björklund (1888–1962), finländsk fältbiskop

K
 Karl-Gunnar Björklund (född 1953), fotbollsspelare och tränare
 Kenneth Björklund, trumslagare
 Kina Björklund (född 1960), keramiker
 Kristina Björklund (1941–2011), finlandssvensk litteraturvetare och författare
 Kristoffer Björklund (född 1978), fotbollsmålvakt
 Kurt Björklund (1921–2006), ensamseglare

L
 Lars Björklund (född 1952), präst och författare
 Lars Anton Björklund (1881–1953), vagnsreparatör och politiker
 Lars-Gunnar Björklund (1937–2012), journalist i radio och TV
 Leif "Burken" Bjørklund (1943–2011), sångare, dragspelare, kommunalpolitiker
 Leni Björklund (född 1944), politiker
 Lennart Björklund (1926–2001), arkitekt

M
 Mats Björklund (född 1949), svensk gitarrist
 Michael Björklund (född 1975), åländsk kock, författare och TV-personlighet

N
 Nils Björklund (1907–1947), kompositör
 Nils Björklund (konstnär) (1912–2005)

O
 Oddmar Björklund (1907–1997), konstnär
 Olle Björklund (1916–1981), skådespelare och TV-reporter
 Olof Björklund (1849–1923), godsägare och politiker

P
 Per Björklund (född 1979), journalist, författare och förläggare
 Peter Björklund (född 1965), trumslagare och multimusiker

R
 Richard Björklund (1897–1974), bildkonstnär
 Rolf Björklund (född 1938), fotbollsspelare och tränare

S
 Staffan Björklund (född 1944), tonsättare, organist och pianist
 Siv Björklund, finländsk språkvetare
 Sven Björklund (född 1973), författare, skådespelare och komiker

T
 Thor Bjørklund (1889–1975), norsk möbelsnickare och uppfinnare
 Tobias Björklund (född 1988), bandyspelare
 Tom Björklund (1898–1968), reklamman, affärsledare
 Torsten Björklund (1923–2013), ingenjör, entreprenör, antikhandlare

U
 Ulf Björklund (född 1943), rektor och politiker
 Ulric Björklund (född 1970), operasångare

V
 Vifast Björklund (1928–1988), norrbottnisk kulturpersonlighet

Källor

Svenska efternamn